Andalgalornis steulleti é uma espécie extinta de aves que chegavam a pesar 40 kg e mediam 1,4 m de altura.

Veja também
Aves do terror

Phorusrhacidae
Aves do Mioceno
Aves do Plioceno
Espécies fósseis descritas em 1931